Das Sharm El Sheikh International Championship 2015 fand erstmals vom 17. bis 23. Mai 2015 in Scharm El-Scheich in Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie International 25. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie Silver 25.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon acht Startplätze für Qualifikanten. In der Damenkonkurrenz traten 16 Spielerinnen an, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Saadeldin Abouaish bei den Herren und Hania El Hammamy bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15
Squashturnier in Ägypten
Sportveranstaltung in Scharm asch-Schaich